1991-ben a magyar jégkorong-válogatott jelen volt a Dániában megrendezett C. csoportos jégkorong világbajnokságon, ahol a csapat a hatodik helyen végzett.

Eredmények 

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Külső hivatkozások 
 A Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos honlapja

1991
1991 a jégkorongban